Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Ilie che ha battuto in finale Jean-Baptiste Perlant 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (Campione)
 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Marcello Craca (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (quarti di finale)

 Francisco Cabello (secondo turno)
 Assente
 Marzio Martelli (secondo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 1998